La commission de la Santé et de la Consommation () est une commission parlementaire du Congrès des députés.

Elle est compétente pour analyser les propositions législatives et non-législatives et contrôler le pouvoir exécutif dans le domaine de la politique de santé, du système de santé publique et de la protection des consommateurs. Elle a une commission jumelle au Sénat.

Histoire

Présidents

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Commission parlementaire
 Commission parlementaire (Espagne)

Espagne, Congrès, Santé
Commission Santé